

Toponymes 

 Dom Pedro est une municipalité de l'État du Maranhão, au Brésil ;
 Dom Pedro de Alcântara est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil.

Histoire 

 Dom Pedro I (Pierre  du Brésil) fut empereur du Brésil ;
 Dom Pedro II (Pierre II du Brésil), fils du précédent, son successeur, empereur du Brésil.